Amos Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Amos Mountain (Arizona)
 Amos Mountain (Maine)

Siehe auch:
 Ames Mountain